Jiuli bezeichnet:

 Jiuli (九里区), ehemaliger Stadtbezirk von Xuzhou in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Jiuli (Emeishan) (九里镇), Großgemeinde der Stadt Emeishan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiuli (Linli) (九里乡), Gemeinde im Kreis Linli in der chinesischen Provinz Hunan
 Jiuli (Zhongxiang) (九里回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui in der chinesischen Provinz  Hubei
 Jiuli (Gulou) (九里街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gulou in der chinesischen Provinz Jiangsu